Charles Darling kan syfta på bland andra:

 Charles Henry Darling (1809–1870), brittisk koloniguvernör
 Charles Darling, 1;e baron Darling (1849–1936), engelsk advokat, politiker och domare